И-1 может означать следующее:

 И-1 (истребитель первый) — первый советский истребитель, разрабатывавшийся под двигатель «Либерти» мощностью в 400 л. с.Варианты:
 И-1 — истребитель авиаконструктора Поликарпова (моноплан).
 И-1 — истребитель авиаконструктора Григоровича (биплан)

 И-1 — первый в СССР ядерный реактор для получения плутония, разработанный по результатам экспериментов на реакторе Ф-1.